Задоя — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Задоя, Евгений Игоревич (род. 1991) — украинский футболист, полузащитник.
 Задоя, Николай Кузьмич (род. 1938) — украинский советский партийный деятель.